Hirvasjärvet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvasjärvet (sjöar, lat 67,67, long 25,52), Lappland, 
 Hirvasjärvet (sjöar, lat 66,75, long 26,58), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar